Арекипа (исп. Arequipa, аймара Arequipa, кечуа Ariqipa) — многозначный термин.

 Арекипа — второй по величине город в Перу, находится в южной части страны; столица одноимённой провинции. 
 Арекипа (растение) — род растений семейства Кактусовые. 
 (737) Арекипа — астероид, открытый в 1912 году.
 Арекипа (регион) — регион на юге Перу.